En Belgique, l'IBGE est l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
 Au Brésil, l'IBGE est l'Institut brésilien de géographie et de statistiques ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística en portugais).